Живри́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Аттиньи. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08193.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к северо-востоку от Парижа, в 65 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 34 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 236 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 141 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 107 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 107 активных работали 100 человек (53 мужчины и 47 женщин), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 34 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны